Mantis — род крупных насекомых из семейства настоящих богомолов отряда богомоловых. Распространены в Южной и Центральной Европе, в Азии, Африке, Австралии и Северной Америке. К роду относят 14 видов, из которых наиболее известен и распространен богомол обыкновенный.

Внешний вид и строение 
Крупные богомолы с хорошо развитыми крыльями. Тазики передних ног с многочисленными точками на внутренней поверхности. Передние голени с 4 дискоидальными и 4 наружными шипами. Средние и задние ноги без коленного шипа. Церки конические, покрытые волосками.

Виды 
 Mantis beieri Roy, 1999
 Mantis callifera Wood-Mason, 1882
 Mantis carinata Cosmovici, 1888
 Mantis dilaticollis Gistel, 1856
 Mantis emortualis Saussure, 1869
 Mantis griveaudi Paulian, 1958
 Mantis insignis Beier, 1954
 Mantis macroalata Lindt, 1973
 Mantis macrocephala Lindt, 1974
 Mantis octospilota Westwood, 1889
 Mantis pia Serville, 1839
 Mantis religiosa (Linne, 1758)
 Mantis splendida de Haan, 1842
 Mantis tricolor Linne, 1767

Примечания

Источники 
 Mantis. Mantodea Species File (Version 5.0/5.0) 

Настоящие богомолы